Krzyżowa – centro abitato della Polonia, facente parte del comune di Gromadka
 Krzyżowa – centro abitato della Polonia, facente parte del comune di Jeleśnia
 Krzyżowa – centro abitato della Polonia, facente parte del comune di Ścinawa
 Krzyżowa – centro abitato della Polonia, facente parte del comune di Świdnica